Лёкшор — гидроним:
 Лёкшор (приток Мезени);
 Лёкшор (приток Ичет-Пурги);
 Лёкшор (приток Локчима);
 Лёкшор (приток Лунвожа).